

Национальный отбор 
Утверждено расписание национального конкурса песен Литвы Lietuvos Dainu Daina. 3 отборочных концерта пройдут 10-го, 17-го и 24-го января по 12 песен каждый, 2 полуфинала — 31-го января и 7-го февраля по 10 песен и финал из 10 песен — 14-го февраля.

1 четвертьфинал 
 10 января

2 четвертьфинал 
 17 января

3 четвертьфинал 
 24 января

1 полуфинал 
 31 января

2 полуфинал 
 7 февраля

Финал 
 14 февраля

В полуфинале

Финал 
В финале Саша Сон выступал первым и занял 23-е место с 23 баллами. Больше 7 баллов Литве не присудил никто.

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»